Сверті́лов — російське прізвище.

 Свертілов Микола Іванович (1947, Кам'янець-Подільський) — генерал-полковник
 Свертілов Олексій Іванович (1914–1990) — Герой Радянського Союзу (1945).

Російські прізвища